Turkey Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Turkey Creek Township (Arkansas)
 Turkey Creek Township (Indiana)
 Turkey Creek Township (Kansas)
 Turkey Creek Township (Franklin County, Nebraska)
 Turkey Creek Township (Harlan County, Nebraska)